

Джоппа — селище, штат Іллінойс
 Джоппа — переписна місцевість, штат Алабама